Handbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona.

Heren

Voorronde

Groep A

Groep B

Finales: 5e t/m 12e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Dames

Voorronde

Groep A

Finales: 5e t/m 8e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medaillespiegel 

Handbal
1992
Olympische Zomerspelen